Кампо Санта Барбара има више значења:

 Кампо Санта Барбара (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Санта Барбара (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику